Маджента () — многозначный термин.

 Маджента (цвет) — разновидность пурпурного цвета.
 Маджента (CMS) — система управления интернет-магазинами и для быстрого создания полнофункциональных интернет-магазинов.
 Маджента (город) — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Милан.
 Нумеа Маджента (аэропорт) — аэропорт внутренних авиалиний столицы Новой Каледонии города Нумеа
 Маджента (группа) ( — английский музыкальный коллектив.
 Маджента (фильм) () — фильм 1996 года.